Carla's Dreams — молдавський хіп-хоп проект, заснований 2012 року в Кишиневі. Відмінною рисою гурту є анонімність його учасників, а також розфарбоване обличчя фронтмена, та стиль одягу — чорна кенгурушка з натягнутим на голову капюшоном.

Гурт видав 3 студійні альбоми, а також сингли російською, англійською та румунською мовами.
Найбільшої популярності гурту принесли сингли: «P.O.H.U.I.» (feat. Inna), «Cum ne noi» (разом з Делією), «Te rog», а також «Sub pielea mea» (також відома, як «#Eroina»), що в травні 2016 року очолила хіт-парад ITunes Store.

Пісня Dă-ti-n chizda mă-tii була написана російсько-румунським суржиком. А більша частина тексту містить нецензурні слова. Одна з найпоширеніших версій журналістів щодо соліста цієї групи така: за маскою та окулярами насправді постає Андрій Церуш  (1984 року народження).

Дискографія

Альбоми 
 2012: Hobson's Choice
 2014: DA. NU. NA.
 2016: NGOC
 2017: Antiexemplu
 2019: Nocturn

Сингли

Відеографія

Примітки

Посилання 
 Офіційний сайт 
 Сторінка на Facebook 
 Канал на YouTube 
 

Музичні колективи Молдови